Jetzt oder nie ist der Titel folgender Werke:

Film und Fernsehen:
 Jetzt oder nie! (1979) (Courage fuyons), französischer Spielfilm von Yves Robert (1979)
 Jetzt oder nie (1980), österreichisch-schweizerischer Fernsehfilm von Peter Patzak (1980)
 Jetzt oder nie! (1996) (Sånt är livet), schwedisch-norwegischer Spielfilm von Colin Nutley (1996)
 Jetzt oder nie (1992-1993), deutsche Fernsehserie mit Ingo Dubinski (1992–1993)
 Jetzt oder nie – Zeit ist Geld, deutscher Spielfilm von Lars Büchel (2000)

Musik:
 Jetzt oder nie, Studioalbum des Austropop-Musikers Georg Danzer (1982)
 Jetzt oder nie, Studioalbum des Schlager-Musikers Frank Schöbel (1995)
 Jetzt oder nie, Studioalbum des Hip-Hop-Musikers Sady K (2003)
 Jetzt oder nie (Album), Studioalbum des Schlager-Musikers Udo Jürgens (2005)
 Jetzt oder nie, Studioalbum der Hip-Hop-Gruppe Mundpropaganda (2010)
 Jetzt oder nie, Studioalbum der Rechtsrock-Band Oithanasie (2010)
 Jetzt oder nie, Studioalbum der Rock-Band Unherz (2015)
 ein Musikstück von Herbert Grönemeyer auf dem Album 4630 Bochum (1984)